Kujau bezeichnet:
 Konrad Kujau (1938–2000), deutscher Maler, Kunstfälscher und Aktionskünstler
 Kujau (Klein Strehlitz), polnisch Kujawy, Dorf in Polen in der Wojewodschaft Oppeln